Мичка — кужіль з льону або конопель.
 Мичка — пасмо волосся, що вибивається з жіночої коси, а також вид зачіски — волосся, підібране й зв'язане на потилиці.
 Мичка — ниткоподібне розгалуження кореня рослини.
 Мичкувате коріння — коренева система без добре вираженого головного кореня.
 Мичка — діалектна назва рослини біловус.
 Мичка — кругла сукняна шапка, колись поширена на Сяніччині, із завиваним дашком і кляпами на вуха.

Прізвище 
 Мичка Золтан Федорович ( 1949) — український живописець.

Примітки

Посилання